Pellorneidae — родина горобцеподібних птахів, що включає 13 родів і 65 видів. Представники родини мешкають в Азії і Африці.

Опис 
Представники родини Pellorneidae — співочі птахи дрібного і середнього розміру. Їхня довжина варіюється від 10 до 26 см, а вага — від 12 до 36 г. Вони зазвичай мають буре забарвлення, однак деякі представники родини мають яскраве забарвлення. Статевий диморфізм їм зазвичай не притаманний. У більшості представників цієї родини округлі, короткі крила і короткий хвіст. Голови порівняно великі, шиї короткі і товсті. Загалом морфологолічне різноманніття представників родини доволі високе.

Більшість представників родини Pellorneidae мешкають в Південно-Східній Азії і на Індійському субконтиненті. Вони живуть в різноманітних природних середовищах: від тропічних лісів і чагарникових заростей до боліт і напівпустель. Живляться переважно комахами, хоча багато видів також споживають ягоди і плоди, а найбільші представники родини є всеїдними і можуть полювати на дрібних хребетних.

Таксономія і систематика 
Раніше представників родини Pellorneidae поміщали до родини тимелієвих (Timaliidae), однак за результатами ґрунтовного молекулярно-філогенетичного дослідження надродини Sylvioidea вони були виділені в окрему родину.

За класифікацією, утвердженою Міжнародним орнітологічним конгресом, виділяють 13 родів і 65 видів:
 Велика кущавниця (Graminicola) — 2 види
 Ратина (Turdinus) — 3 види
 Чагарникова тимелія (Malacopteron) — 6 видів
 Білоголова тимелія (Gampsorhynchus) — 2 види
 Рудоголова альципа (Schoeniparus) — 7 видів
 Баблер (Pellorneum) — 15 видів
 Laticilla — 2 види
 Гірська тимелія (Illadopsis) — 9 видів
 Кенопа (Kenopia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Тордина (Malacocincla) — 3 види
 Темна турдинула (Gypsophila) — 6 видів
 Тимелійка (Ptilocichla) — 3 види
 Турдинула (Napothera) — 6 видів

Примітки

Посилання 
      
Collar, N. J., and C. Robson. 2007. Family Timaliidae (babblers). Pages 70–291 in J. del Hoyo, A. Elliott, and D.A. Christie (editors), Handbook of the birds of the world. Volume12. Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Edicions, Barcelona.
 
Pasquet, E., E. Bourdon, M. V. Kalyakin, and A. Cibois. 2006. The fulvettas (Alcippe, Timaliidae, Aves): a polyphyletic group. Zoologica Scripta 35: 559–566.

Родини птахів
Горобцеподібні